Курьян — фамилия. Известные носители:

 Курьян, Анатолий Иванович (род. 1942) — советский легкоатлет, стипльчезист.
 Курьян, Денис Александрович (род. 1984) — белорусский журналист, телеведущий, бизнесмен.